Jan Zahradníček (arts) (1882-1958), arts uit Oostenrijk-Hongarije
 Jan Zahradníček (schrijver) (1905-1960), Tsjechische schrijver
 Jan Zahradníček (politicus) (1948-2019), Tsjechische senator
 Jan Zahradníček (sporter) (1996), Tsjechische sporter